Дри́сколл, реже Дри́скол (), или О’Дрисколл () — английская фамилия, происходящая от ирландской Ó hEidirsceóil.

Фамилия 
Основная статья — О’Дрисколл (фамилия).
 Дрискол, Агнес (1889—1971) — американская криптограф.
  (1902—1975) — американский политик: член  (1939—1941), губернатор Нью-Джерси (1947—1954), президент  (1962—1970).
 Дрисколл, Бобби (1937—1968) — американский актёр кино и телевидения.
 О’Дрисколл, Брайан (род. 1979) — ирландский регбист.
 Дрисколл, Бриджит (ок. 1851—1896) — англичанка, первый пешеход в истории человечества, погибший в ДТП.
  (род. 1983) — американский звукозаписывающий продюсер, сочинитель песен, гитарист, кинокомпозитор и певец.
 Дрискол, Гэри (1946—1987) — американский барабанщик.
  (1954—2012) — ирландский поэт, эссеист, критик и редактор.
 :
  (1880—1925) — валлийский боксёр.
  (род. 1966) — американская  (5 золотых медалей на Паралимпийских играх 1988—2000).
  — несколько человек.
 :
  (1895—1968) — американский футболист и бейсболист, тренер.
  (род. 1981) — американский актёр телевидения.
  (род. 1947) — английская певица.
   (1855—1888; также известен как Джордж Уоллес) — американский преступник, правая рука главаря банды .
 :
  (1861—1944) — дизайнер .
  (1881—1945) — американская бизнесвумен, филантроп и защитница истории (спасла от разрушения Миссию Аламо).
  (род. 1986) — британская гимнастка (прыжки на батуте, 6 золотых медалей на крупных международных соревнованиях в 2012—2016 гг.)
  (1928—2008) — американский тенор.
 :
  (1939—2017) — американский прелат католической церкви, заместитель епископа Оринджа (1990—1999), епископ Бойсе (1999—2014; эмерит с 2014 по 2017).
 :
  (род. 1970) — американский пастор-евангелист, писатель, сооснователь мегацеркви .
 О’Дрисколл, Марта (1922—1998) — американская киноактриса.
  (род. 1958) — американский политик, мэр г. Сиракьюс, штат Нью-Йорк (2001—2009).
  (род. 1964) — американский , ныне главный тренер команды «Оспрейс» ().
  (род. 1927) — ирландская актриса кино и телевидения.
  (1895—1968) — американский футболист и бейсболист, тренер.
  (род. 1951) — британский актёр кино и телевидения, продюсер, режиссёр и сценарист.
  (род. 1951) — английский актёр кино и телевидения, сценарист.
  (род. 1947) — американский баскетболист,  колледжа Вильгельма и Марии (1995—2017).
  (род. 1947) — американский , лётчик-ас, кавалер четырнадцати медалей.
  (род. 1947) — американский барабанщик, певец, композитор и продюсер.
  (род. 1957) — английский футболист, позднее — футбольный менеджер.

США 
  — мост в Нью-Джерси.
  — поселение в Северной Дакоте.
  — город в Техасе.

См. также 
  — калифорнийская компания по продаже клубники и других ягод
 Дрискилл

Примечания